Creacions artístiques
 Eleni, llibre de memòries del periodista grecoamericà Nicholas Gage
 Eleni, pel·lícula de 1985, dirigida per Peter Yates, basada en les memòries de Gage
 Eleni, pel·lícula de 2004, originalment titulada Trilogia I: To Livadi pu dakrizi, dirigida per Theo Angelópulos
 Prenom
 Eleni d'Etiòpia, reina consort d'Etiòpia (1434–1468)
 Eleni Lambiri (1889-1960), compositora i directora d'orquestra grega